Соревнования по волейболу на I Всеафриканских играх проходили в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго) с участием 8 мужских национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Объединённой Арабской Республики (Египта).

Команды-участницы 
Дагомея, Камерун, Республика Конго, Либерия, Малагасийская Ренспублика, ОАР, Сенегал, Тунис.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц турнира на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Предварительный этап

Группа A 

 Тунис — Либерия 3:0; Республика Конго — Сенегал 3:-.
 Тунис — Республика Конго 3:1; Сенегал — Либерия 3:-.
 Тунис — Сенегал 3:-; Республика Конго — Либерия 3:-.

Группа B 

 ОАР — Малагасийская Республика 3:1; Камерун — Дагомея 3:-.
 ОАР — Дагомея 3:-; Камерун — Малагасийская Республика 3:2.
 Малагасийская Республика — Дагомея 3:-; ОАР — Камерун 3:-.

Плей-офф

Полуфинал 
 ОАР — Республика Конго 3:-
 Тунис — Камерун 3:-

Матч за 3-е место 
 Республика Конго — Камерун 3:-

Финал 
 Египет — Тунис 3:-

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 

Волейбол на Африканских играх
1965 год в волейболе